Акимжанов — казахская фамилия:

 Акимжанов, Алтынбек Акимжанович (1922—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Акимжанов, Адылкан (1922—1993) — Герой Социалистического Труда.